Amphiporus groenlandicus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Ørsted 1843. Amphiporus groenlandicus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
groenlandicus